«» — еженедельное издание (журнал), который выходит в Одессе.

История 
Первый номер печатного издания был издан в 1989 году как спецвыпуск-приложение к журналу "Комсомольская искра", в 1990 году был начат выпуск ежемесячного журнала "Роден край". В 1996 году при редакции журнала был создан культурно-просветительский клуб "Огнище". 13-14 декабря 2014 года было отмечено 25-летие журнала.

Примечания 

Еженедельные журналы
Журналы на болгарском языке
Журналы СССР
Журналы Украины